L'armée républicaine peut désigner :
 L'Armée républicaine irlandaise ou IRA, nom de plusieurs mouvements paramilitaires luttant pour l'indépendance de l'Irlande face à la Grande-Bretagne ;
 L'Armée romaine durant la République romaine ;
 L'armée révolutionnaire durant la Révolution française.
 L'Armée populaire de la République espagnole ;